Private Eyes (nummer) - single van Hall & Oates
 Private Eyes (album) - album van Hall & Oates
 Private Eyes (Tommy Bolin) - album van Tommy Bolin
 Private Eyes (My Little Lover) - single van My Little Lover
 Private Eyes (1953) - film van Edward Bernds uit 1953
 Private Eyes (1984) - film uit 1984
 Private Eyes (televisieserie) - Canadese televisieserie
 Private Eyes (toneelstuk) - toneelstuk van Steven Dietz

Zie ook
 Private Eye - Brits tijdschrift
 Private Eye (computerspel uit 1996)